Amma (isten) - a legfőbb teremtő isten a dogonok hitvallásában
 Máta Amritánandamaji - indiai spirituális vezető